Gustave de Ridder ist der Name folgender Personen:

* Gustave de Ridder (Jurist) (1861–1945), französischer Rechtsanwalt und Notar sowie Militaria-Sammler
 Gustave Nicolas Joseph De Ridder (1795–1862), belgischer Straßen- und Brückenbau-Ingenieur und Unternehmer